Berkeley Castle je lahko:
 Berkeley Castle - grad
 HMS Berkeley Castle - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice